Antun (Tone) Crnobori (Banjole, 24. rujna 1917. – Jelovci kod Kringe, 28. ožujka 2013.), hrvatski učitelj, profesor, publicist Otac Sonje Crnobori. Bliski rođak Marije Crnobori.

Životopis 
Rodio se 1917. godine. Prvih pet razreda talijanske osnovne škole završio je u školi Vinkuran, zatim je u Puli završio drugi razred gimnazije (liceo). U Zadru je 1935. stekao zvanje učitelja, u 18. godini života.

Na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu 1956. diplomirao je pedagogiju, psihologiju i hrvatski ili srpski jezik. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1967. diplomirao je talijanski i latinski jezik te književnost. Prije početka Drugog svjetskog rata radio je u OŠ Krapan kod Raše, u OŠ Sv. Katarina i u Belom na Cresu. Od 1943. do 1945. djeluje u NOP-u na području Istre. U međuvremenu, 1944. je položio tečaj za hrvatske učitelje, te postao prosvjetni referent Kotarskog NOO Žminj sa zaduženjem da organizira hrvatske narodne škole po selima središnje Istre. Od 1946. do 1957. radi na području Zone "B" tadašnjeg Slobodnog Teritorija Trsta kao učitelj u osnovnoj školi Medigija, načelnik za prosvjetu, prosvjetni inspektor za područje Kotara Buje, te nastavnik i ravnatelj talijanske OŠ u Umagu. Zatim, od 1958. do 1969. radi u Kotaru Pula kao pedagoški savjetnik, školski inspektor, načelnik Sekretarijata za prosvjetu i kulturu, te direktor Zavoda za školstvo. Od 1970. do 1977. radi u pulskoj Općini kao načelnik Odjela za prosvjetu i kulturu, te obnaša dužnost ravnatelja Centra za obrazovanje i kulturu. Plodnu djelatnost nastavio je i nakon umirovljenja 1977. godine. Objavio je dvadesetak radova u raznim zbornicima Istre i Rijeke, te dvije knjige: Preporod hrvatskog školstva Istre u NOB (1963.), Borbena Pula (1962.).

Nagrade 
Dobitnik je 15 priznanja, nagrada i odlikovanja, među kojima medalja za hrabrost i medalja za zasluge 1949. i Nagrada za životno djelo grada Pule 2007. godine.

Izvori 

Hrvatski publicisti
Životopisi, Pula
Odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj